Zivic oder Živic ist der Familienname folgender Personen:

 Fritzie Zivic (1913–1984), US-amerikanischer Boxer
 Milan Živic (* 1981), slowenischer Skispringer
 Tomislav Zivic (* 1979), kroatischer Fußballspieler